Pacta conventa bezeichnet:
 einen Vertrag zwischen dem kroatischen Adel und dem ungarischen König, der von 1102 bis 1918 in Kraft war, siehe Pacta conventa (Kroatien)
 einen Vertrag zwischen dem polnischen Adel und dem König, der von 1573 bis 1764 in Kraft war, siehe Pacta conventa (Polen-Litauen)